

Фраєнвіль — громада в землі Шлезвіг-Гольштейн

Фраєнвіль — громада в кантоні Ааргау